wał (maszynoznawstwo)
 wał giętki
 wał wykorbiony
 wał korbowy
 wał napędowy
 wałek rozrządu
 wał odbioru mocy
 wałek skrętny
 wał (polowy)
 wał (geografia)
 wał górski
 wał morenowy
 wał brzegowy
 wał wydmowy
 wał (fortyfikacja)
 wał obronny
 Wał Pomorski
 Wał Atlantycki
 wał przeciwpowodziowy
 wałek do ciasta
 wałek do masażu

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wał – część miasta Busko-Zdrój
 Wał – część miasta Radomyśl Wielki
 Wał – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Wał – część wsi Przytkowice w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Wał – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Nowe Miasto nad Pilicą
 Wał – część wsi Padew Narodowa w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Wał – część wsi Kosówka w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Wadowice Górne
 Wał – część wsi Rybotycze w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Fredropol
 Wał – część wsi Siesławice w woj. świętokrzyskim, w pow. Buskim, w gminie Busko-Zdrój

Inne 
 Wał – góra na Pogórzu Rożnowskim
 Wał – wzgórze o wysokości 301 m n.p.m., w Garbie Tenczyńskim
 wał – wulgarne określenie gestu Kozakiewicza

Zobacz też 
 Wał Trzebnicki
 Wał Bezleśny
 Wał-Ruda
 Brzękowice-Wał